Натюрморт ( — «мёртвая природа») — изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве.
 Натюрморт — фильм китайского режиссёра Цзя Чжанкэ.
 Натюрморт (Stilleben) — фильм 2012 года режиссёра Себастьяна Мейзе.
 Натюрморт — тип конфигураций игры «Жизнь».